Die Aircel Chennai Open 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 2. bis 10. Januar 2010 in Chennai stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Doha die Qatar ExxonMobil Open sowie in Brisbane das Brisbane International gespielt, die genau wie die Aircel Chennai Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Der Vorjahressieger im Einzel Marin Čilić konnte in diesem Jahr seinen Titel erfolgreich verteidigen. Er gewann in einem knappen Finale gegen den Schweizer Stan Wawrinka in zwei Sätzen jeweils im Tie-Break. Im Doppel schieden die topgesetzten Titelverteidiger, das US-amerikanische Doppel Eric Butorac und Rajeev Ram, bereits in der ersten Runde aus. Es gewann das an Position zwei gesetzte spanische Duo Marcel Granollers und Santiago Ventura gegen Lu Yen-hsun und Janko Tipsarević mit 5:7, 2:6.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 2. bis 4. Januar 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 26 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 34 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 30 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Chennai